Les patronymes Flament, ,  ou  renvoie à une personne originaire des Flandres.

Les variantes suivantes existent : Flamain, , Flamenc, Flammang.

Le patronyme néerlandais correspondant est : .

Patronyme 

 Claudie Flament (1930-2016), hurdleuse française ;
 Didier Flament (1951-), escrimeur français ;
 Édouard Flament (1880-1958), compositeur et bassoniste français ;
 Fernand Flament (1891-19..), acteur français ;
 Flavie Flament (1974-), animatrice française ;
 Jean-Jacques Flament (1954-), compositeur de musique français ;
 Léon Flament (1906-), rameur d'aviron belge ;
 Marc Flament (1929-1991), photographe français.
 Thibaud Flament (1997-), joueur de rugby français.
Patronyme belge
Patronyme français